Berguer ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Berguer (1873–1945), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer.
 Henri Berguer (1854–1937), Schweizer evangelischer Geistlicher